Спеціальні методи збагачення корисних копалин - спеціальні технологічні процеси збагачення корисних копалин. 
 Спеціальні методи збагачення, зневоднення і грудкування тонко- і дрібнодисперсного вугілля - наукова школа.